Madame (Frans ma dame : "mijn dame") is in het Frans de aanspreekvorm voor een vrouw. Het is het equivalent van Mevrouw in het Nederlands. Lange tijd werd de aanspreekvorm gereserveerd voor vrouwen die gehuwd of gehuwd geweest waren, maar de laatste jaren kan men, net als in het Nederlands ook een ongehuwde vrouw daarmee aanspreken. 
 
In het ancien régime werd de aanspreekvorm Madame gereserveerd voor vrouwen van hoge geboorte. Zelfs koninginnen en prinsessen werden als zodanig aangesproken. Adellijke dames werden aangeduid met de naam die verbonden was aan hun adellijke titel (of die van hun echtgenoot), bijvoorbeeld Madame de Pompadour (voor de markiezin de Pompadour).   

De titel van "Madame" (zonder meer) werd aan het Franse hof gebruikt om de oudste dochter van de koning (of eventueel van de dauphin) mee aan te duiden. Ook de echtgenote van 's konings oudste broer (die zelf Monsieur werd genoemd) kreeg die benaming. Een van de bekendste was Elisabeth Charlotte van de Palts, bekend als de Princesse palatine of Madame palatine die in een brief de beroemde woorden "Madame zu sein ist ein ellendes Geschäft" schreef.

De dochters van Lodewijk XV, werden Madame Adelaïde, etc. genoemd en kregen de bijnaam Madame Premier, Madame Second, ...

Hofdames 
 Madame de Lamballe
 Madame de Polignac
 Madame de Fontanges; hertogin de Fontanges* Madame de Lundres
 Madame Scarron
 Madame de La Vallière
 Madame de Montespan
 Madame de Maintenon
 Madame de Sévigné
 Madame de Pompadour
 Madame du Barry
 Madame de Montpensier
 Madame de Fiennes

Andere 
 Madame, artiestennaam van Italiaanse singer-songwriter Francesca Calearo
 Madame Hooch, fictieve lerares in serie over Harry Potter
 Madame Rosmerta, fictieve horecamedewerkster
 Madame de Staël, Frans-Zwitserse schrijfster
 Madame Tussauds, wassenbeeldenmuseum

Titulatuur